— японский характерный актёр театра, кино и телевидения. Весёлое округлое лицо Дайскэ Като часто мелькает в японских фильмах XX века. На счету актёра роли более чем в 300 фильмах. Поклонникам жанра дзидайгэки он памятен как один из «Семи самураев» Куросавы, также на счету актёра небольшие роли в популярных кинолентах того же Куросавы «Телохранитель», трилогии режиссёра Хироси Инагаки о Миямото Мусаси («Самурай: Путь воина», «Самурай 2: Дуэль у храма», «Самурай 3: Поединок на острове») и «Окровавленное копьё на горе Фудзи» режиссёра Тому Утиды.  Наиболее интересные работы сделаны в фильмах выдающихся режиссёров Акиры Куросавы и Микио Нарусэ, у которых актёр снимался неоднократно.

Биография

Ранние годы. Работа на театральной сцене и начало кинокарьеры 
Токуноскэ Като (настоящее имя актёра) родился в самом центре Токио, в развлекательном квартале Асакуса в семье артиста кабуки Дэндзо Такэситы. Его старшие брат Кунитаро Савамура и сестра Садако Савамура также стали известными актёрами японского театра и кино. Под влиянием и опекой со стороны отца, который был актёром, драматургом и заместителем директора популярного театра «Миятодза», Токуноскэ сделал свои первые выходы на театральную сцену в шестилетнем возрасте вместе со своим одиннадцатилетним братом Кунитаро. Театр «Миятодза» был полностью разрушен во время знаменитого великого землетрясения Канто 1923 года. 

После окончания токийской муниципальной средней школы №7 в 1929 году девятнадцатилетний юноша присоединился к труппе театра кабуки «Дзэнсиндза». С 1933 года выступал под псевдонимом Эндзи Итикава. В течение восьми лет играл различные роли на этой сцене. С двумя другими молодыми дарованиями Синдзо Ямадзаки (впоследствии получившего известность в кинематографе под именем Акитакэ Коно) и Огимасу Итикавой (сыном драматурга Каору Осанаи) были популярными молодыми актёрами труппы, которых в прессе называли «Молодым перспективным трио «Дзэнсиндза». В кинематографе дебютировал в 1935 году небольшой ролью в фильме режиссёра Томиясы Икэды «Дзиротё из Симидзу». В довоенный период и в начальные годы Второй мировой войны сыграл среди прочего в работах таких выдающихся режиссёров, как Садао Яманака (фильмы «Сосюн Котияма», 1936; «Человечность и бумажные шары», 1937) и Кэндзи Мидзогути («Верность в эпоху Гэнроку», 1941). 

В 1943 году 33-летний актёр был мобилизован в войска в качестве начальника санитарной службы на Южном фронте. Уже в последние месяцы войны, в апреле 1945 года ему было приказано армейским командованием создать театральную труппу, чтобы вдохновлять солдат. Театр был открыт в Маноквари (остров Новая Гвинея), где он выступал в пьесе Сина Хасэгавы «Ятаппэ из Сэки». После окончания войны на Тихом океане, хотя пленённому союзными войсками японскому актёру была разрешена репатриация на родину, он заболел малярией и остался на Новой Гвинее ещё на несколько месяцев до своего полного выздоровления. Вернувшись в 1946 году в Японию, вместе со своим братом Кунитаро и сестрой Садако сформировали новый небольшой театр «Камивадза», но вскоре актёр покинул театральную сцену из-за безуспешной работы труппы, трудностей управления и творческих разногласий. Актёр решает сконцентрироваться на работе в кино. В 1948 году подписал контракт с кинокомпанией «Дайэй» и, начиная с фильма «Пять свидетелей» (реж. Садацугу Мацуда) актёр берёт себе имя Дайскэ Като, под которым и останется в памяти поклонников японского кинематографа.

Карьера в кино 
Первая киноработа, принёсшая актёру широкую известность — роль полицейского в «Расёмоне» Акиры Куросавы (1950). После работы в этом, одном из самых успешных фильмов японского кино, триумфально прошедшего по экранам мира, в том числе в США и СССР, актёр решает покинуть студию «Дайэй» и вливается в ряды кинокомпании «Тохо». Вскоре он получает свои первые кинонаграды. Като был назван лучшим актёром второго плана на церемониях награждения кинопремий «Голубая лента» и «Майнити» за роли в фильмах 1952 года «Мать» (реж. Микио Нарусэ) и «Араки Матаэмон: Дуэль на перекрёстке Кагия» (др. назв. «Месть самурая», реж. Кадзуо Мори). Актёр на протяжении всей своей карьеры в кинематографе был исполнителем характерных ролей второго плана. Диапазон ролей актёра был широк: от психологически сложных драматических до комических. Он играл роли как положительных, так и отрицательных персонажей. Часто выступал в образах добродушных безответно влюблённых толстяков (таковы например почти все его работы в фильмах Микио Нарусэ). Его любили режиссёры за лёгкий и искренний характер, но особенно дружеские отношения у Дайскэ Като были с такими мэтрами режиссуры как Акира Куросава и Микио Нарусэ, часто приглашавших актёра в свои проекты. После «Расёмона» Куросава ещё позвал актёра исполнить небольшую роль гангстера в одном из лучших своих драматических фильмов «Жить» (1952), затем на роль одного из семерых отважных самураев Ситородзи в популярном фильме жанра дзидайгэки «Семь самураев» (1954) и в не менее популярном дзидайгэки «Телохранитель» (1961) Като выступил в роли одного из бандитов, сильного, но туповатого бойца Инокити. У Микио Нарусэ Като исполнил одни из своих лучших ролей: Кимура в фильме «Мать» (1952), Итая в «Поздних хризантемах» (1954), Сэйкити Мукаи в «Плывущих облаках» (1955), бывший муж Ёнэко в «По течению» (1956), Онода в «Неугомонной» (1957), Сэкинэ в «Когда женщина поднимается по лестнице» (1960), Садаока в «Дневнике скитаний» (1962), Хаясида в «Размётанных облаках» (1967) и в других кинолентах этого мастера кино, с которым актёр сотрудничал довольно часто. Снимался актёр и в фильмах других выдающихся постановщиков: у Ясудзиро Одзу (небольшие роли в фильмах «Ранняя весна», 1956, «Осень в семье Кохаягава», 1961 и «Вкус сайры», 1962), Тэйносукэ Кинугасы («Алая летучая мышь», 1950, «Перелётные птицы под луной» и «Фонарик при полной луне» — оба 1951, «Замок кровопролития», 1952, «Белое море Юсимы», 1955 и «Искры», 1956), Кэндзи Мидзогути (кроме уже упомянутых — «Женщина Сайкаку», 1952, «Район красных фонарей», 1956), Дайскэ Ито («Цветок, который пересёк гору», 1949, «Родина далеко-далеко», 1950, «Паланкин в тумане», 1951 и «История молодой госпожи», 1957), Хироси Инагаки («Тысяча и одна ночь бродячего игрока», 1936, «Я телохранитель», 1950, «Женщина из Шанхая» и «Ветер, облака и лодка за 1000 рё» — оба 1952, трилогия о Миямото Мусаси: «Самурай: Путь воина», 1954, «Самурай 2: Дуэль у храма», 1955 и «Самурай 3: Поединок на острове», 1956; «Одинокое путешествие», 1955, «Буря», 1956, «Рождение Японии», 1959, «47 ронинов», 1962 и «Восставший против меча», 1966)...

К числу лучших ролей относятся также: Кудо в независимом проекте режиссёра Тадаси Имаи «Здесь есть источник» (1955) и слуга самурая Гэнта в дзидайгэки с социальным уклоном «Окровавленное копьё на горе Фудзи» (1955) — за две последних роли Като во второй раз был удостоен премии «Голубая лента» как лучший актёр второго плана 1955 года; директор Тадзава в социальной драме «Источник» (1956, реж. Масаки Кобаяси); главная роль Акабаны в серии из четырёх фильмов «Большой размер» (1957-58, реж. Ясуки Тиба) — именно после этого популярного киносериала за актёром, как и за его героем, закрепилось прозвище Гю-тян. Като успешно выступал и в комических ролях, в том числе актёр пользовался успехом в полюбившемся у публики комедийном киносериале (насчитывающем 40 кинолент, снятых с 1956 по 1971 гг.) из цикла «Президент компании», где он сыграл одного из центральных персонажей (с партнёрами Хисая Морисигэ и Кэйдзю Кобаяси). 

На основе своего военного опыта, о том, как он принимал участие в создании театральной труппы на острове Новая Гвинея, Дайскэ Като в 1955 году опубликовал воспоминания в еженедельнике . В 1961 году Като романизировал свои воспоминания. Роман под названием «Снег на южном острове» впервые был опубликован в мартовском номере журнала . В том же году был экранизирован режиссёром Сэйдзи Хисамацу под названием «Снег в южных морях», где актёр сыграл самого себя — сержанта Като. Как роман, так и фильм пользовались заслуженным успехом. Роман был бестселлером, а Дайскэ Като стал лауреатом 20-й премии Bungeishunjū Reader Award. Кроме экранизации для большого экрана, в том же году на основе романа телекомпанией NHK был поставлен и телесериал.

В последние годы жизни актёр был активен не только в кино, но также и на телевидении, а в 1971 году, спустя 28 лет, актёр вернулся на сцену. С 1972 года влился в коллектив исполнителей тайга дорамы , где исполнял роль реального исторического лица Ходзё Токимасы, военного и государственного деятеля XII века. Его партнёрами по дораме были такие популярные актёры Японии, как Тацуя Накадай, Комаки Курихара, Осаму Такидзава, Масаюки Мори, Аяко Вакао и Кэн Огата.

Дайскэ Като был помещён в больницу с раком толстой кишки в феврале 1975 года. Не зная своего диагноза (от актёра это скрывали), он продолжал сниматься в дораме (для него организовывали специальные съёмки в больничной палате), а 31 июля, спустя пять месяцев после поступления в больницу Дайскэ Като умер в возрасте шестидесяти четырёх лет.

Семья 
Дайскэ Като принадлежал к клану известной артистической династии: 

Отец — актёр Кабуки Дэндзо Такэсита (竹芝伝蔵, настоящее имя — Дэнтаро Като, 加藤伝太郎)

Старшая сестра —  (1903-1988). Работала в соц. обеспечении. Была первым президентом Национального совета по защите жизни и прав людей с ограниченными возможностями. 

Старший брат — актёр театра Кабуки и кинематографа  (1905-1974). Наиболее известные фильмы: «Танге Садзэн и Горшок стоимостью в миллион рё» (1935, реж. Садао Яманака), «Врата ада» (1953, реж. Тэйносукэ Кинугаса), «Новая повесть о роде Тайра» (1955, реж. Кэндзи Мидзогути) и др.

Старшая сестра — актриса театра и кино  (1908-1996). Наиболее известные работы в кино: «День свадьбы» (1940, реж. Ясудзиро Симадзу), «Мама не умрёт» (1942, реж. Микио Нарусэ), «Женщина Сайкаку» (др. назв. «Жизнь О-Хару, куртизанки», в прокате СССР — «Жизнь без счастья», 1952, реж. Кэндзи Мидзогути), «Поздние хризантемы» (1954, реж. Микио Нарусэ) и др.

Зять (муж сестры Садако Савамуры) — актёр  (1905-1985). Роли в кино: «Три сестры, чистые в своих помыслах» (1935, реж. Микио Нарусэ), «Жить» (1952, реж. Акира Куросава), «Семь самураев» (1954, реж. Акира Куросава) и др.

Невестка (жена старшего брата Кунитаро Савамуры) — актриса  (1907-1984). Дочь отца-основателя японского кинематографа, режиссёра и продюсера Сёдзо Макино, снявшаяся среди прочего в историческом эпосе отца «Тюсингура: Правдивая история» (1928).

Жена — актриса Масако Като (加藤雅子), в кино снималась мало, среди фильмов: «Женщина, оказывающая сопротивление» (1960, реж. Таро Югэ), «Лицо» (1960, реж. Кодзи Сима), «Чёрный козырь» (1964, реж. Умэцугу Иноуэ) и др.

Сын — Харуюки Като (加藤晴之), аудио-продюсер, в кино снялся лишь однажды: фильм «47 ронинов» (1962, реж. Хироси Инагаки).

Невестка (жена сына Харуюки Като) — художник по костюмам Кадзуко Куросава (род. 29.04.1954), дочь кинорежиссёра Акиры Куросавы.

Внук — актёр Такаюки Като (род. 12.03.1977). Среди фильмов: «После дождя» (1999, реж. Такаси Коидзуми), «Лишь море знает» (2002, реж. Кэй Кумаи), «Последний ронин» (2010, реж. Сугэмити Сугита).

Племянник (сын брата Кунитаро Савамуры) — актёр Хироюки Нагато (1934-2011). Один из популярных киноактёров 1960-х. Снимался в фильмах режиссёров Новой волны японского кино Сёхэя Имамуры, Сэйдзюна Судзуки, Корэёси Курахары, Ёсисигэ Ёсиды...

Племянник (сын брата Кунитаро Савамуры) — актёр Масахико Цугава (1940-2018). Получил известность в конце 1950-х годов, снявшись ещё совсем юным в фильмах о «солнечном племени» (кинолентах о судьбах разочарованного молодого поколения японцев): «Безумный плод» (1956, реж. Ко Накахира), «Никчёмный человек» (1960, реж. Ёсисигэ Ёсида) и др.

Племянница (дочь брата Кунитаро Савамуры) — Сэцуко Като (加藤勢津子), была киноактрисой, но снималась в кино мало. Среди фильмов: «Голодные души» и «Голодные души 2» (1956, реж. Юдзо Кавасима).

Племянница (дочь брата Кунитаро Савамуры) — Тосико Савамура (沢村敏子), лишь однажды проявила себя актрисой, снявшись в телесериале «Опасный склон» (危険な斜面, 1961).

Профессиональные награды 
Кинопремия «Голубая лента»
 3-я церемония награждения (за 1952 год) — приз за лучшее исполнение мужских ролей второго плана — в двух кинолентах «Мать» и «Араки Матаэмон: Дуэль на перекрёстке Кагия» (др. назв. — «Месть самурая»).
 6-я церемония награждения (за 1955 год) — приз за лучшее исполнение мужских ролей второго плана — в двух кинолентах «Здесь есть источник» и «Окровавленное копьё на горе Фудзи».

Кинопремия «Майнити»
 7-я церемония награждения (за 1952 год) — приз за лучшее исполнение мужских ролей второго плана — в двух кинолентах «Мать» и «Араки Матаэмон: Дуэль на перекрёстке Кагия» (др. назв. — «Месть самурая»).

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака толстой кишки
Люди, чей прах был развеян